Colombiaanse krombektiran
 Mexicaanse krombektiran